O triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputado no dia 4 de agosto no Hyde Park, em Londres.

55 atletas de 31 países participaram do evento. A vencedora da prova foi Nicola Spirig, da Suiça, com o tempo de 1:59:48. Lisa Nordén, da Suécia chegou em segundo lugar com o mesmo tempo de Spirig e conquistou a medalha de prata. A australiana Erin Densham conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 1:59:50. No entanto, a delegação sueca contestou a medalha de ouro de Spirig, alegando que o photofinish teria sido impreciso.

Formato de competição
A prova foi disputada de usando a "distância internacional" (também chamada de distância olímpica) e consiste de 1,5 quilômetros de natação de águas abertas, 40 quilômetros de ciclismo de estrada e 10 quilômetros de corrida.

Resultados

Eventos do triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012